«Вое́нные и́гры» () — американский кинофильм 1983 года. Позднее вышла новеллизация под названием «WarGames» (в русском переводе — «Недетские игры») Дэвида Бишофа. Фильм выдвигался на премию «Оскар» в трёх номинациях — «лучший сценарий», «лучшая операторская работа» и «лучшее звуковое оформление». Премия BAFTA за лучший звук.

Сюжет 
Во время проведения учений в командном бункере запуска ядерных ракет происходит инцидент: после получения приказа о нанесении удара по территории противника один из дежурных требует подтверждения приказа у командования NORAD, но не получает такового и отказывается повернуть ключ на запуск.

Позднее в бункере NORAD учёные представляют военным новый компьютер WOPR (War Operation Plan Response), предназначенный для постоянного обучения на основе имеющихся данных.

Молодой гениальный хакер Дейв Лайтмен, не желая попасть в летнюю школу, взламывает компьютер школы и меняет свои оценки и оценки подруги Дженнифер на проходные. Позднее за семейным ужином он видит брошюру компании по разработке компьютерных игр и решает взломать её сервер. Он запускает поиск компьютеров в городе, где находится компания. Начав проверку компьютеров, откликнувшихся на «запрос» Лайтермана, Дейв натыкается на закрытую компьютерную систему. Однако после первичной проверки он понимает, что пытается вторгнуться в компьютерную сеть военного командования США и обращается за помощью к знакомым программистам. Те рассказывают ему о «бэкдоре» — намеренно оставленной создателем компьютерной системы бреши в системе безопасности, известной только создателю. Они понимают, что нужно искать создателя системы Стивена Фолкена.

Дейв принимается поиск информации о нём, но выясняет, что тот умер в 1973 году в возрасте 41 года после смерти жены и сына в автокатастрофе. Дейв понимает, что имя сына и есть пароль, и входит в компьютерную сеть, меню которой предлагает перечень установленных компьютерных игр. Среди настоящих игр, таких как «крестики-нолики», шашки, шахматы, бридж и покер, встречаются такие странные названия, как «Воздушные бои», «Военные действия в городских условиях», «Война в пустыне», «Воздушные налёты», «Война на нескольких театрах военных действий», «Война на нескольких театрах военных действий с применением химического и биологического оружия» и «Глобальная термоядерная война». Заинтригованный, Дейв выбирает последнее название и получает предложение выбрать сторону, за которую он будет «играть» — СССР или США. Дженнифер предлагает выбрать сторону русских. Начав играть, Дейв, не зная, что играет в штабную игру, вносит суматоху в командном центре NORAD, вынуждая тех готовиться к началу массированного ответного удара и объявлению уровня DEFCON 3. Из-за небольшой неурядицы дома он вынужден выключить компьютер, чем прерывает игру, но вносит абсолютную неразбериху в бункер командования. Учёные, работающие там, сообщают о ложном запуске программы для обучения системы и сообщают, что команда на запуск программы была отдана из Сиэтла.

На следующий день Дейв и Дженнифер видят репортаж о ложном срабатывании системы предупреждения ракетного нападения и понимают, что их игра чуть не привела к началу третьей мировой войны. Дейв уничтожает распечатки с данными, но в этот момент компьютер WOPR сам связывается с ним и сообщает, что должен закончить игру, выиграв в ней. Дейв отключает компьютер от телефонной сети и старается вести себя как обычно, но его арестовывает ФБР, считая советским шпионом.

На военной базе считают, что Дейв — завербованный русскими хакер, и не верят ни единому его слову. Глава компьютерного центра доктор Джон Мак-Киттрик решает разговорить Дейва и проводит ему экскурсию. Однако слова Дейва о звонке компьютера ломают комедию, и Мак-Киттрик задаёт вопрос о двух забронированных билетах до Парижа (один из проверенных Дейвом компьютеров в городе был компьютером системы бронирования Pan Am, и парень ради смеха забронировал два билета на себя и Дженнифер). Внезапно Джона вызывают на совет — кто-то взломал защиту компьютерной системы Мак-Китрика и украл пусковые коды ракет. Дейв пользуется моментом и общается с «Джошуа» (имя компьютера WOPR и сына Фолкена), благодаря чему находит ниточку, ведущую к его создателю. Однако его манипуляции с компьютером замечают и запирают в том же месте, куда засунули изначально.

Проявив смекалку и хитрость, парень взламывает кодовый замок и разминается с агентами ФБР. Дейву удаётся сбежать из центра вместе с группой туристов.

Выбравшись, Дейв добирается до телефонного автомата и, закоротив его, пытается связаться с Фолкеном, но безуспешно: оператор не находит никого с именем Фолкена или его псевдонимом. Не добившись результата, Дейв звонит Дженнифер и просит её оплатить билет на самолёт до Орегона, где предположительно скрывается Фолкен. Однако Дженнифер сама прилетает в Орегон, требуя ответов. Они едва успевают на паром на отдалённый остров. Там же Дэйв рассказывает всю обстановку.

Найдя Фолкена, который будто бы потерял рассудок, подростки просят его о помощи, но после похожего на бредни сумасшедшего рассказа о динозаврах, перекликающегося с объяснениями о целях создания WOPR, теряют веру в учёного. В итоге тот на примере «крестиков-ноликов» объясняет, что штабное командование не знает, что выиграть в такой игре невозможно, говорит, что человечество, готовое истребить само себя, не выживет, и предлагает гостям два варианта — остаться и через несколько часов оказаться практически в эпицентре одного из ядерных взрывов и погибнуть мгновенно, или же уйти как можно дальше, но в течение нескольких лет погибнуть от отравления радиацией, увидев, если бы у них родился ребёнок, его смерть.

Пока подростки разговаривают с Фолкеном, в NORAD приходит сообщение о проникновении двух советских бомбардировщиков в зону ПВО Аляски, которых посланные на перехват пилоты не находят, а по фальшивым данным разведки, у Советов появился стелс-бомбардиовщик с возможностью посылать ложные сигналы о местонахождении. Уровень DEFCON повышается до второго.

Готовых покинуть остров Дейва и Дженнифер настигает неизвестный вертолёт, пилотируемый Фолкеном, который всё же решается помочь исправить ситуацию.

Рано утром командование NORAD получает сообщение о начале полномасштабной атаки со стороны СССР, а командование, подняв уровень угрозы до первого (максимально возможного), запечатывает базу, переходя в автономный режим. Подростки вместе с Фолкеном едва успевают попасть внутрь, при этом разбив машину, на которой добирались до базы.

Гермозатвор напрочь закрывает все входы и выходы. Фолкен добирается до командования и пытается убедить генерала Беринджера в фальшивости получаемых им данных. Тот нехотя соглашается и требует оставить на нескольких военных объектах, которые первыми попадут под удар, дежурных, приказывае им оставаться на связи как можно дольше. Через несколько секунд на мониторах отражается нанесение удара по всем объектам в Штатах, но все дежурные находятся на связи, докладывая об отсутствии ударов.

Всеобщее ликование прерывается новой проблемой: компьютер заблокировал любые изменения и начал самостоятельно подбирать коды запуска ракет. Никто не может отменить нанесение уже реального удара. А отключать компьютер нельзя — ракеты запустятся автоматически из-за потери связи с командованием.

Дейв вместе с Фолкеном решают рискнуть и «сыграть» с «Джошуа». Выбрав игру «крестики-нолики», они находят способ замедлить WOPR — по совету Фолкена Дейв выставляет число игроков «ноль», заставляя компьютер играть самому с собой, при этом постоянно получая ничью. Одновременно продолжая подбирать коды запуска ракет, «Джошуа» захватывает все мощности системы и выключает свет, в итоге всё же добившись своего. Тем не менее, когда WOPR начинает прогон всех возможных сценариев ядерного конфликта, каждый из сценариев приводит к тому, что потери всех сторон оказываются настолько высоки, что победитель не вычисляется.

В итоге, прекратив прогон, «Джошуа» связывается с Фолкеном и сообщает своё мнение: «Странная игра. Единственный выигрышный ход — не играть». Фолкен понимает, что научил своё детище главному — не всегда можно выиграть. В итоге компьютер предлагает сыграть в шахматы. В этот момент все системы восстанавливаются, а генерал приказывает перейти на уровень опасности 5 (мир).

В ролях 
 Мэтью Бродерик — Дэйв
 Элли Шиди — Дженнифер
 Дэбни Коулмен — доктор Джон Мак-Киттрик
 Джон Вуд — доктор Стивен Фолкен
 Джуанин Клей — Пэт Хили
 Барри Корбин — генерал Беринджер
 Майкл Инсайн — помощник Беринджера
 Майкл Мэдсен — Стив Фелпс
 Алан Блюменфельд — мистер Лиггет
 Мори Чайкин — Джим Стинг
 Эдди Дизен — Мелвин
 Арт Лафлер — охранник Гейнсбург

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт фильма
 Обзор и критика фильма Variety
 Обзор и критика фильма New York Times

Фильмы-триллеры США
Фильмы-драмы США
Фильмы MGM
Фильмы о хакерах
Фильмы США 1983 года
Фильмы о ядерной войне и ядерном оружии
Фильмы о технологическом влиянии
Фильмы о холодной войне
Фильмы об искусственном интеллекте
Молодёжные фильмы
Фильмы-технотриллеры